La Route nationale 81 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 81 en Argentine
 Route nationale 81 en Belgique
 Route nationale 81 en Estonie
 Route nationale 81 en France métropolitaine

Voir aussi